Internationaal Paralympisch Comité, sportbond voor mensen met een lichamelijke handicap;
Suzuki Intake Power Chamber, deel van het luchtinlaatsysteem van tweetaktmotoren van Suzuki motorfietsen.
Israël Producten Centrum, importeur van Israëlische producten in Nederland.
interprocescommunicatie (Engels: inter-process communication), het uitwisselen van gegevens door verschillende processen ("programma's") op één computer.
International Panorama Council, collectief van museumdirecteurs, managers, kunstenaars, restaurateurs en historici die zich bezighouden met panorama als kunst en/of mediavorm;
Institute for Printed Circuits, een wereldwijde beroepsorganisatie van bedrijven in de elektronica industrie;
International Primary Curriculum, een internationaal onderwijscurriculum voor basisscholen.
International Press Centre, Brussels trefpunt voor journalisten